Savannah, város az Egyesült Államok Georgia államában
 Savannah, város az Egyesült Államok Missouri államában
 Savannah, város az Egyesült Államok Tennessee államában
 Savannah, folyó az Egyesült Államok Georgia és Dél-Karolina államainak határán 
 Savannah, amerikai pornószínésznő, eredeti nevén Shannon Michelle Wilsey
 SS Savannah, az első hibrid vitorlás-gőzhajó, ami sikeresen átszelte az Atlanti-óceánt
 Savannah, televíziós sorozat

Kapcsolódó szócikkek 
 Szavanna
 Szavanna (keresztnév)